Coëtlogon peut faire référence à:

 Coëtlogon, commune française des Côtes-d'Armor en Bretagne
 Bataille de Coëtlogon, qui eut lieu à Coëtlogon, le  pendant la Chouannerie, lors de l'expédition de Quiberon
 rue Coëtlogon, à Paris.

Patronyme
La famille de Coëtlogon a donné naissance à plusieurs personnalités :
 François de Coëtlogon (1631-1706), évêque de Quimper
 Louis-Marcel de Coëtlogon (v. 1648-1707), évêque de Saint-Brieuc et de Tournai
 Alain Emmanuel de Coëtlogon (1646-1730), vice-amiral et maréchal de France
 Il a donné son nom à la rue Coëtlogon, dans le  de Paris, en France
 Louis-Charles-Emmanuel de Coëtlogon (1814-1886), officier, préfet et écrivain français.